Хомишин — українське прізвище.

Відомі носії 
 Григорій Хомишин (1867—1945) — єпископ Української греко-католицької церкви, блаженний священномученик.
 Хомишин Пантелеймон Григорович (1929—2017) — український педагог, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист.

Українські прізвища